Surrealismo
Surreal (canção)
Número surreal
Surreal Software

Desambiguação